Nathorst-Land ist der Name folgender Gebiete:

 Nathorst-Land (Spitzbergen), eine Halbinsel der Insel Spitzbergen
 Nathorst-Land (Grönland)